Payne kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert B. Payne
 Willard William Payne
 Frederick William Payne

Robotskapade auktorsförkortningar